Фрактальный кластер (фрактальный агрегат) — хаотический фрактал, который образуется при ассоциации твердых аэрозолей в газе в случае диффузионного характера их движения, а также в результате конденсации в сложных неравновесных условиях, например, при слипании движущихся по определенному закону твердых частиц кластера (агрегата).
 Фрактальные кластеры наиболее часто исследуются при помощи модели диффузионно-лимитированного роста (англ. DLA — diffusion limited aggregation). Модель позволяет воспроизводить структуры кластеров с различной фрактальной размерностью.
 Активным исследователем и автором многочисленных публикаций, посвященных свойствам фрактальных кластеров, является Б. М. Смирнов [1-5]. Усовершенствованный подход к вопросу об излучательных процессах с участием фрактальных кластеров представлен в работе .

Статьи 
 
 
 
  
 
 

Фракталы
Теория хаоса